Кратер Беркнер () — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны. Название дано в честь американского физика и инженера Ллойда Беркнера (1905—1967) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Паренаго, примыкающий к нему на западе-северо-западе; кратер Хелберг на юго-западе; кратер Робертсон на юге. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 88 км, глубина — 2,8 км.

Вал кратера значительно разрушен, особенно в северо-западной части, наиболее сохранилась юго-восточная часть вала. Высота вала над окружающей местностью составляет 1400 м, объем кратера приблизительно 7000 км³. Восточная часть внутреннего склона вала сохранила сглаженные следы террасовидной структуры. Дно чаши кратера неровное в южной части, более гладкое в северной части. В центре чаши находятся остатки центрального пика, состоящего из анортозита и габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1).

На формирование нынешнего вида кратера, очевидно, оказали воздействие импакты, образовавшие бассейн Моря Восточного в 1300 км на юго-востоке от кратера и кратер Лоренц в 400 км на северо-востоке, за счет пород, выброшенных при импактах, и вторичной бомбардировки.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Беркнер B относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны